Paolo Bonomi (1861-1928) – politico e avvocato italiano
 Paolo Bonomi (1910-1985) – politico italiano
 Società Hockey Paolo Bonomi – società di hockey su prato italiana